ISAF (ang. International Sailing Federation) – Międzynarodowa Federacja Żeglarska
 ISAF (ang. International Security Assistance Force) – Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (w Afganistanie)